Ženská dvouhra Libéma Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do singlové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla srbská tenistka Aleksandra Krunićová, kterou v úvodním kole – a repríze finále 2018 – vyřadila Belgičanka Kirsten Flipkensová.

Vítězkou se stala 28letá Američanka Alison Riskeová, jež ve finále zdolala nizozemskou světovou čtyřku Kiki Bertensovou po třísetovém průběhu 0–6, 7–6 a 7–5. V zápase přitom odvrátila pět mečbolů. V probíhající sezóně si šedesátá první hráčka žebříčku připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Přerušila tak šňůru šesti finálových porážek a navázala na týden starý triumf z travnaté události ITF v Surbitonu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Libéma Open 2019